Walder Alves Souto Amado (Cidade da Praia, 7 de dezembro de 1978), mais conhecido por Ronny Souto, é um futebolista cabo-verdiano que atua como meio-campista.

Carreira 
Sua carreira foi iniciada no Sporting Praia, em 1998. Desde 2003, atua no futebol de Luxemburgo, tendo jogado por CS Oberkorn, F91 Dudelange e Fola Esch, sua atual equipe.

Seleção
Ronny defende a Seleção de Cabo Verde desde 2009, tendo participado de vinte jogos com a camisa dos Tubarões Azuis, marcando um gol. Foi convocado para a Copa das Nações Africanas de 2013.

Links
 Perfil de Ronny Souto em Ogol

Futebolistas de Cabo Verde
Naturais da Praia (Cabo Verde)
Jogadores da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Futebolistas de Sporting Clube da Praia